Страшун — еврейская фамилия.

 Страшун, Борис Александрович (1929—2020) — советский юрист, правовед.
 Страшун, Илья Давыдович (1892—1967) — советский историк медицины, гигиенист.
 Страшун, Матисьягу (1817—1885) — российско-литовский раввин и библиофил, сын Самуила Страшуна.
 Страшун, Самуил (известный как Рашаш; 1794—1872) — российско-литовский талмудист, отец Матисьягу Страшуна.